

Geografia
Canada
Santa Margherita – villaggio del Nuovo Brunswick
Baia di Santa Margherita – baia della penisola di Nuova Scozia
Baia di Santa Margherita – baia dell'isola di Terranova

Francia
Isola di Santa Margherita – una delle isole di Lerino di fronte alla città di Cannes

Italia
 Santa Margherita – frazione di Capannori in provincia di Lucca
 Santa Margherita – frazione di Lissone in provincia di Monza
 Santa Margherita – frazione del comune cremonese di San Daniele Po
 Santa Margherita – frazione di Belgioioso in provincia di Pavia
 Santa Margherita – frazione di Ala in provincia di Trento

 Santa Margherita d'Adige – comune della provincia di Padova
 Santa Margherita di Belice – comune del libero consorzio comunale di Agrigento
 Santa Margherita di Staffora – comune della provincia di Pavia
 Santa Margherita Ligure – comune della provincia di Genova
 Santa Margherita di Atri – frazione di Atri in provincia di Teramo
 Santa Margherita di Pula – frazione di Pula nella città metropolitana di Cagliari
 Santa Margherita e Santa Margherita Marina – frazioni di Messina
 Santa Margherita di Valsolda – frazione di Valsolda in provincia di Como
 Santa Margherita del Gruagno – frazione di Moruzzo in provincia di Udine
 Santa Margherita di Peveragno – frazione di Peveragno in provincia di Cuneo
 Santa Margherita di Sarzano – frazione di Rovigo
 Campo Santa Margherita – campo di Venezia
 Porto Santa Margherita – località di Caorle nella città metropolitana di Venezia

Messico
Isola di Santa Margherita (Santa Margarita) – isola sull'Oceano Pacifico di fronte alla costa della Bassa California del Sud

Regno Unito
Baia di Santa Margherita – baia del Kent, Inghilterra
Santa Margherita at Cliffe – villaggio della omonima baia, Inghilterra
St. Margaret's Hope – villaggio nelle Isole Orcadi (Scozia)

Persone
Sante
Santa Margherita di Antiochia – vergine e martire (20 luglio)
Santa Margherita Bourgeoys – fondatrice (12 gennaio)
Santa Margherita di Cesolo, detta la Scalza (†1395) – celebrata il 5 agosto.
Santa Margherita Clitherow (†1586) – anglicana convertita e martire a York, celebrata il 21 ottobre
Santa Margherita d'Inghilterra (†1192) – ungherese di nascita, monaca cistercense, celebrata il 3 febbraio
Santa Margherita Maria Alacoque – vergine, monaca e mistica (16 ottobre)
Santa Margherita da Città di Castello (†1320) – terziaria domenicana, celebrata il 13 aprile
Santa Margherita da Cortona – penitente (22 febbraio)
Santa Margherita di Scozia – regina (16 novembre)
Santa Margherita d'Ungheria – vergine (18 gennaio)
Santa Margherita Ward – martire cattolica inglese, uccisa il 30 agosto 1588
Santa Maria Margherita d'Youville – fondatrice delle Suore della Carità di Montréal (23 dicembre)
Santa Teresa Margherita Redi (7 marzo)
Santa Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti – monaca agostiniana (22 maggio)

Beate
Margherita di Hohenfels (†1150) – monaca benedettina, celebrata il 26 dicembre
Margherita di Lovanio (†1225) – domestica, celebrata il 2 settembre
Margherita di Brabante (†1277) – figlia di Enrico II di Brabante, monaca cistercense, celebrata il 5 giugno
Margherita Colonna (†1284) – clarissa, figlia del principe Oddone di Palestrina, celebrata il 30 dicembre
Margherita da Faenza (†1330) – badessa, celebrata il 26 agosto
Margherita di Savoia (†1464) – figlia di Ludovico di Savoia e vedova del marchese Teodoro II del Monferrato, terziaria domenicana, celebrata il 23 novembre 
Margherita di Lorena-Vaudémont (†1521) – moglie di Renato, duca d'Alençon, clarissa, fondatrice del monastero di Argentan, celebrata il 6 novembre
Margherita Pole (†1541) – madre di sir Reginald Pole, martire decapitata per ordine di Enrico VIII d'Inghilterra, celebrata il 28 maggio
Margherita Leroux (†1794) – suora orsolina, martire a Valenciennes, celebrata il 23 ottobre
Margherita Bays (†1878) – suora laica svizzera, beatificata nel 1995, celebrata il 27 giugno

Altro
 Santa Margherita – dipinto di Annibale Carracci datata al 1599
 Santa Margherita – dipinto a olio su tavola trasportato su tela di Raffaello e aiuti databile al 1518 circa
 Palermo di Santa Margherita – famiglia storica siciliana
 Santa Margherita di Belice bianco e Santa Margherita di Belice rosso – vini della provincia di Agrigento

Pagine correlate
Sainte-Marguerite
Sankt Margarethen
Santa Margarita
Chiesa di Santa Margherita